Sarsi peut faire référence à :

 Lothario Sarsi, pseudonyme d'Orazio Grassi quand il publia Libra astronomica et philosophica qua Galilæi opiniones de cometis refutantur en 1629 dans sa controverse avec Galilée

 une boisson, le sarsi, un soda à la salsepareille vendu à Taïwan, aux Philippines et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est et qui ressemble à la racinette

 Sarsi Emmanuelle, une actice de série B et softdrink beauty philippine des années 1980 qui doit son pseudonyme à la boisson précédemment citée

 une langue, le sarsi, une langue athapascane septentrionale parlée au Canada, au sud-est de la ville de Calgary, en Alberta, parlée par les Tsuu T'ina ou Sarsis.